Urscha ist der Name folgender Orte:

 Urscha (Gemeinde Eggersdorf), Ortsteil von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Urscha (Gemeinde Gleisdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark